Az 1975-ös magyar női kézilabda-bajnokság a huszonötödik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Sabaria Cipőgyár új neve Sabaria SE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1975
 magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1975
Magyarno~ikezilabdabajnoksag